La Regione delle Cascate (ufficialmente Cascades, in francese) è una delle 13 regioni del Burkina Faso. È stata creata il 2 luglio 2001 e ha capitale Banfora.

Suddivisione amministrative
La regione è suddivisa in 2 province:
Comoé
Léraba

Note

Cascate